Список крупнейших фармацевтических компаний мира включает ведущие компании мира по разработке и производству лекарственных препаратов.

Оборот фармацевтической отрасли в 2021 году оценивается в 1,44 трлн долларов (суммарная выручка 2300 крупнейших фармацевтических компаний, рост на 16,1 % за год и в 3,7 раз за 20 лет), из них 555 млрд пришлось на США; другими крупнейшими рынками являются Япония, КНР, Германия, Франция, Италия и Великобритания. 2021 год отмечен началом массового производства вакцин от COVID-19, прибыль трёх ведущих производителей таких вакцин, Pfizer, BioNTech и Moderna оценивалась в 35 млрд долларов за год.

Онкология является второй причиной смертности (после сердечно-сосудистых заболеваний, около 10 млн человек в год), рынок лекарственных средств, применяемых при лечении раковых заболеваний на 2020 год составлял 158,6 млрд долларов, применяемых при диабете — 114,2 млрд, гипертонии — 37,5 млрд, для снижения уровня холестерина — 17,7 млрд, для лечения хронических заболеваний почек — 10,2 млрд, тромбоза — 7,4 млрд, других сердечно сосудистых заболеваний — 52,2 млрд, астмы — 23,4 млрд, хронической обструктивной болезни лёгких — 18,7 млрд, желудочно-кишечных заболеванияй— 15,4 млрд, инфекционных заболеваний — 8,3 млрд, рынок вакцин — 7,4 млрд. Основную часть выручки компаний отрасли дают патентованные препараты — 63 % производство собственных разработок и ещё 17 % приносят лицензиронные другим компаниям; 9 % продаж приходится на дженерики (аналоги лекарств, утративших патентную защиту), 11 % — на безрецептурные препараты и вакцины. Расходы на разработку новых препаратов (R & D), включая их клинические испытания, в 2021 году составили 133 млрд долларов.

Методология 
Сортировка производилась по размеру выручки, также указаны затраты на НИОКР (научно-исследовательские работы), чистая прибыль, активы, собственный капитал, рыночная капитализация (общая стоимость всех выпущенных акций), число сотрудников и расположение штаб-квартиры. Для тех компаний, которые ведут отчётность не в американских долларах, значения переведены по официальному курсу на конец отчетного периода (2021 год): 1 доллар США равен 0,74 фунтов стерлингов, 0,88 евро, 0,91 швейцарских франков, 6,77 датских крон, 6,52 китайских юаней, 7,8 гонконгских долларов, 76 индийских рупий, 110 японских иен. Рыночная капитализация указана на начало 2022 года, другие показатели — на конец финансового года, для большинства это 31 декабря 2021 года, для японских и индийских компаний — 31 марта 2021 года. В качестве источников данных использовались годовые отчёты компаний и информация с сайта Reuters.

См. также 
 «Вся правда о лекарствах: мировой заговор фармкомпаний»
 Конфликт интересов и клинические исследования в психиатрии
 Список крупнейших страховых компаний мира
 Список крупнейших банков мира

Примечания 

Фармацевтические компании
Списки компаний